Kalgan kan syfta på följande:

 Kalgan, Western Australia, ort i Australien
 Zhangjiakou, ort i Hebei, Kina